Mellangrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mellangrund, Korsholm, Österbotten, 
 Mellangrund, Närpes, Österbotten, 
 Mellangrund (Eckerö, Åland),

Se även
Mellangrundet
Mellangrunden
Mellangrynnan
Mellanskär

Robotskapade Finlandförgreningar